Municipio de Kingsley puede referirse a:

 Municipio de Kingsley (condado de Forest, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Forest.
 Municipio de Kingsley (Dakota del Norte), municipio ubicado en el condado de Griggs.